Тре́вор Тэ́йлор:
 Тэйлор, Тревор (1936—2010) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Тэйлор, Тревор Оливер (1958—2008) — немецкий музыкант и музыкальный продюсер ямайского происхождения.